Den Namen Benediktinerinnenabtei St. Gertrud tragen

 das Kloster Alexanderdorf im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 das Kloster Tettenweis in der Diözese Passau